Халаїм Андрій Іванович — російський ентомолог, провідний фахівець з паразитичних комах іхневмонідів.
 Халаїм Михайло Сергійович — командир куреня Дієвої армії УНР.